Die Liste der Naturdenkmale in Bad Waldsee nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg liegenden Stadt Bad Waldsee. In Bad Waldsee gibt es insgesamt 47 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 20 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 27 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Bad Waldsee